Элизабет Дамори или Элизабет д’Амори (; родилась до 23 мая 1318 — умерла 5 февраля 1361) — английская аристократка, 2-я баронесса Дамори в своём праве (suo jure) с 1322 года. Единственный выживший ребёнок Роджера Дамори, 1-го барона Дамори (фаворита короля Эдуарда II), и его жены Элизабет де Клер, внучки короля Эдуарда I. Унаследовала отцовские владения и права на титул после смерти Роджера в 1322 году. В 1326 году стала женой Джона Бардольфа, 3-го барона Бардольфа, от которого родила сына Уильяма.

</center>

−

Примечания

Литература 
 

Бароны Дамори
Бароны Англии XIV века
Баронессы Англии в своём праве
Бардольфы
Род Дамори